

Содержание 

В суре указывается, что именно Всевышний Аллах является творцом человека и источником знания, однако человек способен преступать пределы ().